Светско првенство у рагбију седам 2001. (службени назив: 2001 Rugby World Cup Sevens) је било треће светско првенство у рагбију седам. Турнир је одржан у Аргентини, а титулу је освојио Нови Зеланд, пошто је у финалу савладао Аустралију.

Квалификације за Светско првенство 2001. 

Укупно су учествовале 24 репрезентације. Домаћин Аргентина и још осам најбољих екипа са прошлог светског првенства, које су учествовале у четвртфиналу, имали су обезбеђено место на светском првенству, преостале екипе морале су да прођу кроз квалификације.

Групна фаза 

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Нокаут фаза 

Боул

Ирска - Кинески тајпех 24-19

Португал - Зимбабве 19-14

Чиле - Хонгконг 19-14

Француска - Кенија 7-12

Ирска - Португал 12-26

Чиле - Кенија 35-12

Португал - Чиле 19-21

Плејт

Јужна Кореја - Грузија 19-24

Велс - Јапан 21-7

Шпанија - САД 21-5

Кукова острва - Русија 10-26

Грузија - Велс 17-10

Шпанија - Русија 7-26

Грузија - Русија 12-24

Мелроуз куп

Фиџи - Канада 21-5

Аустралија - Енглеска 33-5

Нови Зеланд - Самоа 45-7

Јужна Африка - Аргентина 1214

Фиџи - Аустралија 14-22

Нови Зеланд - Аргентина 31-7

Аустралија - Нови Зеланд 12-31

Финале

Видео снимци 

Снимак финала 2001

Classic Matches: Australia v New Zealand RWC Sevens 2001 final - YouTube

Референце 

Светска првенства у рагбију седам
Рагби у 2001.